Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская:
 Подольская, Наталья Юрьевна (гребчиха) (род. 1993) — российская гребчиха-байдарочница.
 Подольская, Наталья Юрьевна (певица) (род. 1982) —  белорусская и российская поп-певица.